Sezon 1996/97 Drugiej ligi SR Јugoslavije – 5. edycja rozgrywek jugosłowiańskiej Drugiej ligi (srb. Дpугa caвeзнa лига – Druga savezna liga) w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: Zapad (Zachód) oraz Istok (Wschód) i występowało w nich łącznie 36 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy awansowali bezpośrednio do Prvej ligi SR Јugoslavije, a drużyny z 2. miejsca w tabeli zagrają w barażu o awans z 9. i 10. drużyną grupy B Prvej ligi. Ostatnie drużyny spadły do Srpskiej ligi lub Crnogorskiej ligi.

Zapad (Zachód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Zapad w sezonie 1996/97 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Sartid Smederevo awansował do grupy B Prvej ligi 1997/98.
 FK Radnički Kragujevac wygrał swoje mecze barażowe i awansował do grupy B Prvej ligi 1997/98.
 FK Iskra Danilovgrad i OFK Igalo spadły do Crnogorskiej ligi 1997/98.
 FK Arsenal Kragujevac spadł do Srpskiej ligi 1997/98.

Istok (Wschód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Istok w sezonie 1996/97 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Priština awansował do grupy B Prvej ligi 1997/98.
 FK Palilulac Belgrad przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Drugiej lidze 1997/98.
 FK Dubočica Leskovac, FK Sinđelić Niš, FK Železničar Niš, FK Cement Beočin i FK Jedinstvo Paraćin spadły do Srpskiej ligi 1997/98.

Baraż o grę w grupie B Prvej ligi SR Јugoslavije 
 W barażu o pozostanie w / awans do grupy B Prvej ligi SR Јugoslavije występowało 4 drużyny, które grały o dwa miejsca w grupie B Prvej ligi w sezonie 1997/98:
 OFK Kikinda – 9. drużyna grupy B Prvej ligi
 FK Spartak Subotica – 10. drużyna grupy B Prvej ligi
 FK Radnički Kragujevac – 2. drużyna grupy Zapad Drugiej ligi
 FK Palilulac Belgrad – 2. drużyna grupy Istok Drugiej ligi

OFK Kikinda-FK Radnički Kragujevac 

 OFK Kikinda przegrał mecze barażowe i spadł do Drugiej ligi.
 FK Radnički Kragujevac wygrał mecze barażowe i awansował do grupy B Prvej ligi.

FK Spartak Subotica-FK Palilulac Belgrad 

 FK Spartak Subotica wygrał mecze barażowe i pozostał w grupie B Prvej ligi.
 FK Palilulac Belgrad przegrał mecze barażowe i pozostał w Drugiej lidze.

Zobacz też 
 Prva liga SR Јugoslavije 1996/97

Linki zewnętrzne 
 Archiwum FSGZ (tabele i baraże)

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w Europie
1997 w Europie
Jugosławia w XX wieku